Anomaly er en engelsk stavemåde for anomali.

 Anomaly har flere betydninger:
 Anomaly (dansk metalband) – dansk band
 Anomaly (amerikansk rockgruppe) – amerikansk gruppe, anomaly betyder abnormitet
 Anomaly (maltesisk musikgruppe) – maltesisk gruppe